Prolacerta (qui signifie «avant le lézard» en latin) est un  genre éteint de reptiles archosauromorphes ayant vécu au Trias inférieur. 
Il ne comprend qu'une espèce, Prolacerta broomi, nommée en 1935 dans le bassin du Karoo en Afrique du Sud. 
Des vestiges de Prolacerta auraient également été trouvés en Antarctique, bien qu'ils nécessitent une révision taxonomique. 
Prolacerta est traditionnellement classée comme membre de Prolacertiformes, un groupe d'archosauromorphes basaux qui comprend également des protorosauridés et des tanystropheidés. 
Cependant, les analyses phylogénétiques les plus récentes le placent dans une position plus dérivée en tant que taxon frère des Archosauriformes, faisant ainsi des Prolacertiformes traditionnels un groupe polyphylétique.

Classification 
Prolacerta broomi est nommée en 1935 à partir d'un crâne d'Afrique du Sud et considérée comme une forme de transition entre les premières diapsides et les lézards, bien que classée dans le groupe archosauriens Thecodontia par le paléotonlogue Francis Rex Parrington. En 1945, Charles Lewis Camp classe Prolacerta comme un lépidosaure précoce, plus étroitement lié aux lézards qu'aux archosaures. Camp regroupe Prolacerta avec Protorosaurus, et tous deux deviennent plus tard une partie d'un groupe plus large de reptiles appelés Prolacertiformes. Jusque dans les années 1980, Prolacerta et Protorosaurus sont souvent placés dans un groupe appelé Eosuchia. Prolacerta est actuellement considéré comme un taxon frère des Archosauriformes. Le cladogramme ci-dessous est adapté d'une analyse d'archosauriformes de 2016.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Archosauromorpha

Notes et références 

Prolacertiformes
Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Reptile préhistorique d'Afrique
Paléontologie en Afrique du Sud
Paléontologie en Antarctique
Taxon fossile décrit en 1935